Лидия Владимировна Довыденко (урожденная Щепова, род. 27 апреля 1952, дер. Хомичи, Быховский район, Могилёвская область, БССР) — прозаик, публицист, литературный критик, секретарь Союза писателей России, член Союза журналистов России, кандидат философских наук, главный редактор литературно-художественного журнала «Берега».

Биография 
Родилась 27 апреля 1952 года в деревне Хомичи Быховского района Могилёвской области, БССР в семье служащего. Мать — Мария Ивановна Щепова (Отставная), отец — Владимир Алексеевич Щепов. Окончила среднюю школу № 1 в городе Быхове. С 1967 года публиковала стихи и заметки в газете «Маяк Приднепровья». С 1970 по 1975 годы училась на историко-филологическом факультете Гомельского государственного университета, в настоящее время имени Франциска Скарыны.
В 1975 году приехала по распределению на работу в Ковчицкую среднюю школу Светлогорского района Гомельской области. Работала учителем русского языка и литературы, заместителем директора по учебно-воспитательной работе. С 1976 года — директор Королевослободской школы Светлогорского района. До 1996 года работала в школах России, группы советских войск в Германии. Разработала программу по Мировой художественной культуре (1988), встречалась и состояла в дружеской переписке с учителем-новатором из Донецка В. Ф. Шаталовым, работала совместно с учителем-новатором в 307-й школе Ленинграда (С.-Петербурга) Евгением Николаевичем Ильиным, автором концепции преподавания литературы на основе педагогического общения. 

С 1996 года работала в средствах массовой информации:
 главный редактор студии кабельного телевидения СТВ, г. Балтийск. Автор более тысячи программ информационного, аналитического, историко-культурного содержания (1996—2000);
 журналист и редактор отдела информации радиовещания ГТРК «Янтарь» (2000—2004);
 главный редактор газеты «Вестник Балтийска» (2004—2005);
 главный редактор литературно-художественного журнала «Берега» с 2013 года.

С 1996 по 2000 год — работала депутатом Совета депутатов Балтийского городского округа, в комиссии по бюджету. 

В 2019 году решением окружного совета депутатов муниципального образования «Балтийский городской округ» Калининградской области от 18 июля 2019 года № 75 за выдающиеся заслуги перед муниципальным образованием присвоено звание «Почётный гражданин» Балтийского городского округа.

Научная деятельность 
В 2008 году защитила кандидатскую диссертацию по специальности 09 00 13: Философская антропология, религиоведение, философия культуры — на тему: «Философия культуры Н. С. Арсеньева» на факультете философии и политологии Санкт-Петербургского государственного университета.

С 12.09.2011 — заместитель президента АНО «Всемирная Информ-энциклопедия» — http://www.kaliningrad.wie.su 

С 2012 года — доцент кафедры гуманитарных наук Калининградского института экономики.

Публиковала научные работы в следующих изданиях:
 журналы: «Вопросы культурологии», «Дом культуры», «Московский журнал», «Slavia оrientalis» (издание Краковской Академии наук), журнал БФУ им. И.Канта «Универсия» .
 сборники: «Война и мир в русской словесности, истории и культуре», «Н. С. Арсеньев и русская культура»; «Исследования по русской философии и культуре», «Культурное наследие в ситуации постмодерн»;
 альманах «Русский мир» (С-Пб.)- 2009.

Участвовала во Втором, Третьем и Четвертом Всероссийском культурологическом конгрессе (Санкт-Петербург, 2008, 2010, 2013 гг.), выступала с докладом перед студентами и преподавателями института русистики Варшавского университета (апрель 2010), выступала с докладом в библиотеке Дома Лосева (3.12. 2009) «Н. С. Арсеньев. К юбилеям невозвращенных книг» — Москва; интервью сайту «Татьянин день» церкви Св. мученицы Татьяны при МГУ после издания ими книги Н. С. Арсеньева «Душа православия», выступала с докладом в Доме русского зарубежья им. Солженицына (Москва) по наследию Н. С. Арсеньева, на семинаре «Русская мысль» (Санкт-Петербург) 17.05.2013 с докладом «Внутреннее оформление человечества», ежегодно участвует в Международных конференциях, проводимых Национальной академией наук Беларуси, Институтом философии и в других российских и международных конференциях.

Научный редактор книги: Н. С. Арсеньев. Дары и встречи жизненного пути/ Статья Л. В. Довыденко, комментарии Л. В. Довыденко, С. П. Заикин. — СПБ: Вестник, 2013. — 453 с. — «Русская миссия».

Участвовала в проекте по развитию научного потенциала 2.1.3/4205 «Философия русского зарубежья: направления, концепции, понятия» (руководитель — профессор С. В. Корнилов):
 с 1 апреля 2010 по 31 декабря 2010 г.;
 с 1.04. по 31.12.2011 года — в БФУ имени И. Канта.

Энциклопедия авторов журнала «Берега» под ред. Л. В. Довыденко; отв. Ред. Е. О. Груцкая. — Калининград: Калининградская книга, 2019

Монографии 
 Довыденко Л. В. Кенигсберг — Русское зарубежье. Николай Сергеевич Арсеньев. — К.: «Комсомольская правда», 2008.
 Довыденко Л. В. Философия культуры Н. С. Арсеньева. — LAP Lambert Academic Publishing, 2011.

Творчество 
19 историко-публицистических и художественных книг:

 «Тайны Пиллау» — К.: «Янтарный сказ», 2000,
 «Калининградский морской канал» — К.: «Печатный двор», 2001,
 «Под красной крышей черепичной». Архитектура К.Шинкеля и А.Штюллера — К.: ЧП Старкова, 2004,
 «Тайны Пиллау», издание 2-ое, расширенное и дополненное. — К.: «Терра Балтика», 2004,
 «Женщины Пруссии» — К.: Документальный Центр XEROX, 2004. http://www.kaliningrad.wie.su/WiE-en/zhenshhiny_prussii-1.pdf
 «Поющие пески» — К.: «Терра Балтика», 2006,
 «Нежная голубизна колючки» — К.: «Терра Балтика», 2006. http://www.kaliningrad.wie.su/WiE-en/nezh_golubizna_koljuchki.pdf
 «Балтийские судьбы». — К.: «Терра Балтика», 2008,
 «Храбрость и обаяние». — К: «Калининградская правда», 2008
 «Водные пути». — К: «Калининградская правда», 2008
 «Тайны Пиллау», издание 3-е, расширенное и дополненное. — К: Капрос, 2009. http://www.kaliningrad.wie.su/WiE-en/pillau-4.pdf
 «Гумилевская осень».- К: Капрос, 2009. http://www.dovydenko.ru/drugie-avtory/
 «Калининградский морской канал». — К.: «Живём», 2011. http://dovydenko.ru/images/books/kmk_vse.pdf
 «Праздник мудрецов». — К., 2012.
 «Янтарная свирель». — К., 2012.
 «История Калининградской журналистики». — LAP LAMBERT Academic Publishing (18-12-2015)
 «60 лет ЗАО „Гидрострой“ Калининградской области». — К.: «Страж Балтики», 2016.
 «Жертвенное сияние современной русской мысли». — К.: Калининградская книга, 2019. http://www.dovydenko.ru/drugie-avtory/558-l-dovydenko-zhertvennoe-siyanie-sovremennoj-russkoj-mysli.html
 «Возвращение. Сергей Иванович Балуев». Лидия Довыденко. Александр Балуев. — К. — М.: Буки — Веди. 2019.
Балтийск. Портрет города в датах и лицах. К. "Страж Балтики", 2021.

Статьи и очерки 
 Метафизика Александра Проханова. http://www.velykoross.ru/journals/all/journal_67/article_4025/
 «Спас-на-любви». О творчестве писателя Николая Иванова. http://okopka.ru/editors/i/iwanow_n/text_0210.shtml
http://ruskline.ru/analitika/2018/02/10/spasnalyubvi/
http://www.velykoross.ru/journals/all/journal_68/article_4071/
 Лидия Довыденко. О книге публицистики Геннадия Сазонова. http://ruskline.ru/news_rl/2017/08/04/milost_serdca/
 Открытое письмо меценату Никите Лобанову-Ростовскому и его клеветникам. Лидия Владимировна Довыденко, главный редактор журнала «Берега», Председатель Калининградской Ассоциации творческих союзов, член Союза писателей России http://ruskline.ru/opp/2017/avgust/22/otkrytoe_pismo_mecenatu_nikite_lobanovurostovskomu_i_ego_klevetnikam/
 О книге Л. Г. Яцкевич «Квасюнинская поговорочка». Вологда, 2017. http://ruskline.ru/analitika/2017/12/22/teplo_rodnoj_rechi/
 Лидия Довыденко. Патрон в рукаве. Новая Немига литературная, 2 — 2014., с. 152—160
 Лидия Довыденко. Калининградский транзит поэта Юрий Кузнецова. Наш современник, № 2 — 2015, с.190-195
 «Мы из одного окопа» (о книге "Выбор Донбасса) http://www.rospisatel.ru/dovydenko-donb.htm
 Экология земли и души. Размышления над книгой Евгения Журавли «Озеро забвений» http://www.rospisatel.ru/dovydenko-zshuravli.htm
 Светлая песня. О книге Людмилы Яцкевич «Слово о родной деревне». http://www.rospisatel.ru/dovydenko-jazkevich.htm
 Мой светлый Донбасс. // Наш современник, 8, 2017
 Лидия Довыденко. Валентина Коростелёва. «Строки и судьбы». Повествование о творчестве 28 русских поэтов. (Серия «XX век: Лики. Лица. Личины». Москва, «Звонница», 2017) http://www.velykoross.ru
 Город тысячи роз — Донецк. Довыденко Лидия Владимировна, 1. Война и мир http://www.velykoross.ru
 Довыденко Лидия Владимировна, 1. Там, где вьётся Лугань http://www.velykoross.ru
 Актуальный опыт русского мышления в творчестве Юрия Серба… http://www.velykoross.ru
 Русский герой Франции. К 100-летию Николая Васильевича Вырубова, Довыденко Лидия Владимировна. http://www.velykoross.ru
 Лидия Довыденко. Поэт о поэтах. О книге Валентины Коростелёвой «Строки и судьбы». Повествование о творчестве 28 русских поэтов. http://dovydenko.ru/images/stories/zhurnal/Berega23.pdf
 Лидия Довыденко. Мой светлый, горячий Донбасс. Очерк. http://dovydenko.ru/images/stories/zhurnal/Berega22.pdf
 Лидия Довыденко. О книге «Рюрикович в XXI веке. Князь Никита Дмитриевич Лобанов- Ростовский» http://dovydenko.ru/images/stories/zhurnal/Berega21.pdf
 Лидия Довыденко. Русские сны Георгия Шишкина. http://dovydenko.ru/images/stories/zhurnal/Berega17.pdf
 Лидия Довыденко. Общаясь с Лужковым. Очерк. http://dovydenko.ru/images/stories/zhurnal/Berega16.pdf
 Лидия Довыденко. Герой России — Павел Павлович Кретов. Очерк. http://dovydenko.ru/images/stories/zhurnal/Berega2_14.pdf
 Будущее планеты и человечества определяется сегодня. Интервью главного редактора журнала Л. В. Довыденко с футурологом и социологом профессором Э. С. Демиденко http://dovydenko.ru/images/stories/zhurnal/Berega13full.pdf
 Лидия Довыденко. Русский герой Франции. К 100-летию Н. В. Вырубова. http://dovydenko.ru/images/stories/zhurnal/berega5_11_full.pdf
 Лидия Довыденко. Памяти ветерана. Иван Конович Ашарчук. Очерк. http://dovydenko.ru/images/stories/zhurnal/Berega9full.pdf
 Лидия Довыденко. Прорыв русского искусства. http://dovydenko.ru/images/stories/zhurnal/Berega8full.pdf
 Лидия Довыденко. О чем говорит полесский дуб. http://dovydenko.ru/images/stories/zhurnal/Berega7.pdf
 Лидия Довыденко. Гумилевская осень в Калининградской области. http://dovydenko.ru/images/stories/zhurnal/Berega_6.pdf
 Лидия Довыденко. Тёркинские чтения и Знамя Победы. http://dovydenko.ru/images/stories/zhurnal/Berega5.pdf
 Лидия Довыденко. Дорогие мои фронтовики. http://dovydenko.ru/images/stories/zhurnal/Berega4.pdf
 Лидия Довыденко. Художник и педагог Светлана Максимова. http://dovydenko.ru/images/stories/zhurnal/Berega3.pdf
 Лидия Довыденко. Кому передать икону? О творчестве Бориса Булгакова. http://dovydenko.ru/images/stories/zhurnal/Berega2.pdf
 Лидия Довыденко. «Внутреннее оформление человечества». http://dovydenko.ru/images/stories/zhurnal/Berega1.pdf
 Довыденко, Лидия. Стеклодув Юрий Леньшин [Текст] / Л. Довыденко // Берега. — Калининград, 2017. — № 2 (20), Апрель 2017. — С. 147—150 : фот. цв. — (Берега культуры и искусства)
 Довыденко, Лидия. Поэт — балтиец Виктор Сысоев / Л. Давыденко. — С .194-201// Запад России [Текст] : литературно-художественный и публицистический журнал калининградских писателей. — Калининград : ИПП «Янтарный сказ», 1992 — . — 20 см. — ISSN 0132-8166. № 3(11)
 Довыденко, Л. В. «Гумилевская осень на территории области» : «Первая мировая в поэзии и прозе Серебряного века» / Л. В. Довыденко. — // Связь времен. — Калининград, 2015. — С. 65-68
 Довыденко, Л. В. «Преображение» Андрея Рублева и «Преображение мира и жизни» Н. С. Арсеньева / Л. В. Довыденко. — // Андрей Рублев и мир русской культуры: к 650-летию со дня рождения : материалы Междунар. науч. конф. Калининград — Клайпеда — Вильнюс, 17-22 окт. 2010 г. — Калининград : Аксиос, 2011. — С. 311—320
 Довыденко, Л. В. 400 лет лоцманской службе России / Л. В. Довыденко. — // Берега. — Калининград, 2013. — № 1, октябрь. — С. 138—141
 Довыденко, Л. В. Гумилевская осень в Калининградской области / Л. В. Давыденко. — // Надровия. — Калининград, 2014. — 2014 Вып. 8 (специальный выпуск) : Мировая война. События. Судьбы. Документы. — С. 93-96
 Довыденко, Л. В. Подводные истории мичмана Журиленко / Л. В. Довыденко. — // Калининград. — Калининград, 2015. — Вып. 5
 Довыденко, Л. В. Послание зрителю. Калининградский музыкальный театр / Л. В. Довыденко. — // Берега. — Калининград, 2014. — № 4, май 2014. — С. 139—147
 Довыденко, Л. В. Русское сопротивление в Кёнигсберге / Л. В. Довыденко. — // Связь времен. — Калининград, 2015. — С. 76-78
 Довыденко, Л. В. Уникальное искусство России. Выставка «Прорыв. Русское театрально-декоративное искусство. 1879—1930» / Л. В. Довыденко. — // Берега. — Калининград, 2016. — № 1 (13), февраль 2016. — С. 148
 Довыденко, Л. Русская семья в немецком городе Калининград / Л. Довыденко. — // Балтийское Вече. — Калининград, 2017. — Вып. 4, июнь. — С. 110—117
 Иванов, Н. Ф. «История, как правило, — это не то, что происходило на самом деле…» : интервью главного редактора журнала «Берега» Лидии Довыденко с писателем Николаем Ивановым / Н. Ф. Иванов; интервьюер Довыденко Л. — // Берега. — Калининград, 2016. — № 2 (14), апрель 2016. — С. 6
 Очерки из истории газеты ДКБФ «Страж Балтики» / авт.-сост.: В. С. Геманов, С. А. Гуров, Л. В. Довыденко; авт. приветств. В. Е. Шевцов. — Калининград: [б. и.], 2014. — 39 с.
 Калининградскому морскому каналу — 110 лет / В. Беляев, Л. В. Довыденко. — // Морские порты . — 2011. — № 7. — С. 12-16
 Бушуев, Ю. Н. В предчувствии весны / Ю. Н. Бушуев; Интервьюер Л. Довыденко, Фот. В. Архиповская. — // Страна Калининград. — 2000. — 30 мая-5 июня. — С. 14:портр
 Довыденко, Л. «Бенефис насмешника» / Л. Довыденко. — // Калининградская правда. — 2007. — 20 февр. — С. 7
 Довыденко, Л. «Как вечно это море, пусть будет вечен этот город!» / Л. Довыденко. — // Московский комсомолец в Калининграде. — 2000. — 13-20 янв. — С. 22:ил
 Довыденко, Л. Балтийская коса. Наступит ли завтра? / Л. Довыденко. — // Маяк Балтики. — 2005. — 12 мая. — С. 16
 Довыденко, Л. Быстро построиться — опередить конкурентов / Л. Довыденко. — // Калининградская правда. — 2004. — 3 июля.- С.6
 Довыденко, Л. Приморску (Фишхаузену) — 700 лет / Л. Довыденко. — // Вестник Балтийска. — 2004. — № 47.- С.8
 Довыденко, Л. Прогулка в историю : философия скульптуры «Борющиеся зубры» Августа Гауля / Л. Довыденко. — // Вестник Балтийска. — 2004. — 26 авг.- С.8
 Довыденко, Л. С днем рождения, канал! / Л. Довыденко. — // Маяк Балтики. — 2006. — 16 нояб. — С. 6
 Довыденко, Л. Сто двадцать шесть ступенек к небу / Л. Довыденко; Фот. В. Архиповская . — // Маяк Балтики. — 2006. — 16 февр. — С. 1, 12
 Довыденко, Л. Фрески в Марьино / Л. Довыденко. — // Калининградская правда. Пятница. — 2007. — 2 нояб. — С. 5
 Довыденко, Л. Хоть здесь и равнина, но климат — иной / Л. Довыденко. — // Калининградская правда. — 2002. — 6 апр. — С. 6
 Довыденко, Л. В. «Быть, а не слыть» / Л. В. Довыденко. — // Вестник Балтийска. — 2013. — 10 янв. — С. 7
 Довыденко, Л. В. «Во что веришь, то и существует» / Л. В. Довыденко. — // Калининградская правда. — 2010. — 29 апр. — С. 3
 Довыденко, Л. В. Архипелаг писательской судьбы / Л. В. Довыденко. — // Калининградская правда. — 2010. — 15 апр. — С. 3
 Довыденко, Л. В. Дни литературы в Калининградской области — // Калининградское время: прил. Литературная газета Прегель. — 2011. — 10 нояб. — С. 1/7
 Довыденко, Л. В. Инициатива кенигсбергского купечества / Л. В. Довыденко; Фот. С. Ломакин. — // Аргументы и факты: Регион.прил. Калининград. — 2001. — 48 (N 48, нояб.). — С. 12-13 (С.11: ил.)
 Довыденко, Л. В. Калининградскому морскому каналу — 105 лет / Л. В. Довыденко. — // Вестник Балтийска. — 2006. — 16 нояб. — С. 10
 Довыденко, Л. В. Кому память, кому слава: теркинские чтения в Гвардейске / Л. В. Довыденко. — // Литературная газета. — 2011. — 20-26 июля. — С. 5
 Довыденко, Л. В. Литературные мосты нас объединяют / Л. Довыденко. — // Калининградское время: прил. Литературная газета Прегель. — 2012. — 5 апр. — С. 1/7
 Довыденко, Л. В. Рождественские чтения / Л. В. Довыденко. — // Калининградское время: прил. Литературная газета Прегель. — 2012. — 19 янв. — С. 1/7
 Довыденко, Л. В. Русский дом в Кенигсберге / Л. В. Довыденко. — // Балтика. Калининград. — 2007. — № 1. — С. 24-27
 Довыденко, Л. В. Тема черного берета / Л. В. Довыденко. — // Балтийские ведомости. — 2013. — 1 нояб. — С. 18
 Довыденко, Л. В. Теркинские чтения в Гвардейске / Л. В. Довыденко. — // Калининградское время: прил. Литературная газета Прегель. — 2011. — 1 июля. — С. 1/7
 Довыденко, Л. Духовная сокровищница Балтийского флота / Л. Довыденко. — // Вестник Балтийска. — 2006. — 24 авг. — С. 13

Награды 
 Знак ЦК ВЛКСМ «За активное участие в охране природы», 18.10.1990
 Победитель в конкурсе журналистского мастерства «Слава России», 2014, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям.
 Памятный знак «Георгий Жуков»№ 43. Международный общественный фонд «Командарм», 2014
 Лауреат литературной премии «Щит и меч Отечества», 2015
 Первое место в номинации «Познавая союзное государство» конкурса журналистских работ «Беларусь-Россия. Шаг в будущее».2015
 Диплом и нагрудный знак «Трудовая доблесть России» — «За труд во славу России»,
 Медаль имени поэта Николая Рубцова, 2016, РОО «Вологодский Союз писателей-краеведов»
 Золотое перо Руси. Национальная литературная премия «Серебряное перо Руси» — за «Высокое художественное мастерство», 30.10.2015
 Лауреат Всероссийского конкурса журналистских работ «Патриот России»- 2016, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям.
 Золотое перо Руси. Национальная литературная премия. Звание «Золотое перо Руси», За высокое художественное мастерство. 2016
 Медаль Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России «За верность присяге» имени генерал-лейтенанта И. Д. Волкова, 10.11.2017
 Золотая медаль во Всероссийском конкурсе СМИ «Патриот России» — 2017, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям.
 Медаль «За труды в просвещении, культуре, искусстве и литературе». Комиссия по общественным медалям и знакам. −2017
 Медаль имени Евгения Замятина. Липецкая общественная организация "Союз писателей России. 2018
 Медаль имени М. В. Ломоносова. За труды во славу России. 2018.
 Статья о Л. В. Довыденко вошла в Большой энциклопедический словарь Калининградской области, — Калининград, 2011
 Диплом СПР за высокий профессионализм и сохранение единого литературного пространства в ознаменование 60-летия Союза писателей России. 13.01. 2019
 Благодарственное письмо Калининградской областной Думы  – за активную творческую деятельность, вклад в возрождение культуры и словесности, издание журнала «Берега»,  27 декабря 2019
 Сертификат участника открытой научно-практической конференции «Право на слово. Донбасс», посвященной 10-летию Русского центра Луганской Республиканской универсальной научной библиотеки имени М. Горького. 2019
 Благодарственное письмо 7-го Международного фестиваля духовной поэзии «Покрова» Центра культуры имени Л. Карсавина, Каунас, Литва. 2019
 Почетный диплом имени Александра Твардовского от Союза писателей баталистов и маринистов. 2019
 Diplom Golden Feather Akademy of Arts and Letters.  Riga. 30.10.2019
 Медаль имени Героя Советского Союза писателя Владимира Карпова, 2019
 Почётная грамота Союза писателей России, 2019
 Золотая медаль за 1 место в номинации «Россия и мир» решение жюри 19-го Всероссийского конкурса СМИ «Патриот России» от 6 июля 2020
 Лауреат литературной премии имени Николая Гумилева - за книгу "Гумилёвская осень" решение жюри 15-го Международного Гумилевского поэтического фестиваля "Коктебельская весна" 15 сентября 2020
 Медаль «За заслуги в полиграфии и издательском деле» имени первопечатника Ивана Федорова награждена национальной литературной премией «Золотое перо Руси», 10 октября 2020
 Золотой диплом XI Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь» награждена за книгу: Лидия Довыденко. Александр Балуев. Возвращение, -М., 2019, 15 октября 2020
 Золотой диплом XI Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь» награждена, как главный редактор журнала «Берега», 15 октября 2020
 Памятная медаль "Поэт и Воин Игорь Григорьев (1923-1996)" фонд памяти поэта Игоря Григорьева, 06 ноября 2020.
 Диплом литературно-творческого объединения "КЛЕНОВЫЕ ЛИСТЬЯ". Лучший автор альманаха Литературная Канада-2020, Торонто, Канада, 25.12.2020.
Знак отличия "Невечерний Свет", Санкт-Петербург, 28.04.2021.
Орден имени Алишера Навои в честь 580 годовщины великого поэта и мыслителя. 2021.
Диплом и медаль (знак) Л. Н. Толстой За воспитание, обучение, просвещение 10.10.2021.
Грамота "За самоотверженное служение Слову, литературное мастерство и в ознаменование 15-летие альманаха "Крылья". Луганск 2021.
Сертификат участника литературного проекта "Купринские чтения". Донецк 2021.
Медаль независимой литературной премии "Навстречу дня" имени Бориса Корнилова, 02.12.2021

Публикации в прессе 
 Алексенцева, М. Любимая книга о маленькой Родине / М. Алексенцева. — // Вестник Балтийска. — 2005. — 3 марта.- С.8
 Гребенкина, В. "Равновесие между интеллектом и страстью / В. Гребенкина. — // Вестник Балтийска. — 2012. — 25 окт. — С. 10
 Болотская, С. Гимн любви / С. Болотская. — // Вестник Балтийска. — 2006. — 27 июля. — С. 14 (о книге Л. Довыденко «Балтийские судьбы»)
 Евтушенко, Г. Вдохновение рождает творчество / Г. Евтушенко. — // Балтийские ведомости. — 2014. — 28 нояб. — С. 4
 Калининград читающий / публ. Ю. А. Крупенич. — // Калининградское время: прил. Литературная газета Прегель. — 2011. — 21 июля. — С. 1/7
 Канцерова, М. Лидия Довыденко: «Наше слово в собственной судьбе не из последних» / М. Канцерова. — // Светловские вести. — 2012. — 13 дек. — С. 7
 Каштанова-Ерофеева, Г. В. Женщины Пруссии / Г. В. Каштанова-Ерофеева. — // Полюс+ТВ. — 2005. — 26 июля. — С. 2
 Климович, И. За крепостными стенами: новый проект Музея Балтийского флота / И. Климович. — // Калининградская правда. — 2008. — 13 марта. — С. 8
 Ляшенко, О. Балтийск посетили писатели из Липецка / О. Ляшенко. — // Вестник Балтийска. — 2017. — 29 июня. — С. 7
 Ляшенко, О. Думай. Улыбайся. Ты можешь! / О. Ляшенко. — // Вестник Балтийска. — 2017. — 13 апр. — С. 6
 Макарова, Н. Калининградские писатели у нас в гостях / Н. Макарова. — // Вестник Балтийска. — 2006. — 26 окт. — С. 13
 Макарова, Н. Чтение — это удовольствие / Н. Макарова. — // Вестник Балтийска. — 2017. — 13 апр. — С. 7
 На кораблях гостили литераторы // Калининградское время: прил. Литературная газета Прегель. — 2009. — 29 окт.-4 нояб. — С. 7
 Набатов, Г. Поэзия пожаловала на «Неустрашимый» : калининградские писатели продолжают свой региональный культурный проект «По городам и весям» / Г. Набатов. — // Калининградское время: прил. Литературная газета Прегель. — 2011. — 19 марта. — С. 7
 Полежаев, В. Новинки книжной полки / В. Полежаев. — // Калининградское время: прил. Литературная газета Прегель. — 2012. — 19 апр. — С. 1/7
 Поцелуева, Е. В кадре — балтийские судьбы / Е. Поцелуева. — // Вестник Балтийска. — 2015. — 20 авг. — С. 7
 С юбилеем, коллега! / фот. Л. В. Довыденко. — // Калининградская правда. — 2014. — 6 ноября. — С. 3
 Савуляк, Т. Объединяя прошлое и настоящее : экскурсии — как форма познавательной деятельности / Т. Савуляк. — // Библиотечное дело. — 2014. — № 9. — С. 38-40
 Шевченко, Ю. Главная тайна древнего Пиллау / Ю. Шевченко. — // Балтийские ведомости. — 2013. — 22 февр. — С. 18
 Шевченко, Ю. Женщины Пруссии : так называется новая книга Лидии Довыденко / Ю. Шевченко. — // Страж Балтики. — 2005. — 5 апр. — С. 8
 Шевченко, Ю. Лирика «поющих песков» / Ю. Шевченко. — // Страж Балтики. — 2006. — 16 мая. — С. 8
 Шевченко, Ю. Обаяние храбрости / Ю. Шевченко. — // Страж Балтики. — 2008. — 26 авг. — С. 8
 Шевченко, Ю. В. Морские ворота Калининграда / Ю. В. Шевченко. — // Страж Балтики. — 2012. — 20 янв. — С. 9
 Беседа с главным редактором журнала «Берега» Жители Янтарного края хорошо знают Лидию Довыденко — поэта, прозаика, публициста, краеведа, критика, учёного-философа.  http://ruskline.ru/analitika/2016/11/24/zovut_rodnye_berega
 Андрей Чернов. Интервью с Лидией Довыденко. http://lugansk1.info/81052-lidiya-dovydenko-nasha-entsiklopediya-mozhet-stat-mayakom-v-more-literatury/?
 Сергей Пылёв. Русский мир Лидии Довыденко.  http://ruskline.ru/news_rl/2019/07/22/russkij_mir_lidii_dovydenko/
 Юрий Серб. Необычный проект журнала «Берега».  http://dompisatel.ru/?p=15208
 Валерий Старжинский. Поделиться радостью. https://web.archive.org/web/20190807145218/https://ruskline.ru/author/s/starzhinskij_valerij_pavlovich/
 Владимир Подлузский. Об Энциклопедии авторов журнала «Берега». https://www.dovydenko.ru
 Андрей Чернов. Об энциклопедии авторов журнала Берега.  http://mspu.org.ua/main/

Ссылки 
 Facebook: https://www.facebook.com/lidia.dovydenko1
 VK: https://vk.com/ldovydenko
 OK: https://ok.ru/profile/538093637889
 Facebook-Group: https://www.facebook.com/berega.kaliningrad/

Члены Союза журналистов России
Публицисты России
Литературные критики России